

Sigle 
 Red Green Blue – modello di colore RGB (rosso, verde, blu)

Editoria
 RGB – RGB editrice

Musica  
 RGB – album di Akino Arai del 2002